Dit artikel geeft een overzicht van de regering onder Otto Theodor von Manteuffel (4 december 1850 - 6 november 1858) in Pruisen.

|-
|Minister-president
|Otto Theodor von Manteuffel
|4 december 1850
|6 november 1858
|-
|Buitenlandse Zaken
|Otto Theodor von Manteuffel
|3 november 1850
|6 november 1858
|-
|Financiën
|Rudolf Rabe
|23 februari 1849
|23 juli 1851
|-
|Financiën
|Karl von Bodelschwingh
|23 juli 1851
|6 november 1858
|-
|Onderwijs en Cultuur
|Adalbert von Ladenberg (a.i.)
|3 juli 1848
|19 december 1850
|-
|Onderwijs en Cultuur
|Karl Otto von Raumer
|19 december 1850
|6 november 1858
|-
|Handel
|August von der Heydt
|4 december 1848
|18 mei 1862
|-
|Justitie
|Ludwig Simons
|10 april 1849
|14 december 1860
|-
|Binnenlandse Zaken
|Otto Theodor von Manteuffel
|8 november 1848
|19 december 1850
|-
|Binnenlandse Zaken
|Ferdinand von Westphalen
|19 december 1850
|7 oktober 1858
|-
|Binnenlandse Zaken
|Eduard Heinrich von Flottwell
|7 oktober 1858
|3 juli 1859
|-
|Koninklijk Huis
|Ludwig von Massow
|13 oktober 1856
|6 november 1858
|-
|Oorlog
|August Wilhelm Ernst von Stockhausen
|27 februari 1850
|31 december 1851
|-
|Oorlog
|Eduard von Bonin
|13 januari 1852
|5 mei 1854
|-
|Oorlog
|Friedrich Gustav von Waldersee
|5 mei 1854
|6 november 1858
|-
|Landbouw
|Otto Theodor von Manteuffel (a.i.)
|8 november 1848
|19 december 1850
|-
|Landbouw
|Karl Otto von Manteuffel
|16 oktober 1854
|6 november 1858
|}

Pruisische regering